Вейк-ан-Зеє 1991 (також «Гооґовенс-турнір» ()) — 53-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 13 січня по 3 лютого 1991 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Переможцем турніру вдруге підряд і втретє загалом став Джон Нанн.

 Категорія: 14.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 1991 року

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com
 Інформація про турнір на офіційному сайті 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
1991 у шахах
Січень 1991
Лютий 1991